Kardos Pál (1900–1971) irodalomtörténész, tanár
 Kardos Pál (1927–1978) karnagy, zenetanár
 Kardos Pál (1969) polgárőr, az Országos Polgárőr Szövetség általános és oktatási elnökhelyettese
Lásd még
 Kardos Pál, Pándi Pál (1926–1987) irodalomtörténész eredeti neve